— железнодорожная станция на линии Тама, расположенная в городе Кавасаки, префектуры Канагава. Станция была открыта 1-го июня 1974-го года. Нынешнее здание станции построено в 2006-м году.

Планировка станции 
2 пути и две платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции